Författning kan syfta på:

 Författning (Sverige) – i Sverige samlingsbenämning för lag, förordning och föreskrift
 Författningssamling – en samling lagar och andra författningar
 Svensk författningssamling – en kronologisk sammanställning av Konungariket Sveriges författningar
 Lag – en av lagstiftande myndighet utfärdad föreskrift
 Förordning – en bestämmelse från regeringen
 Föreskrift – en bindande regel som skapats genom ett beslut i något offentligt organ
 Statsförfattning – en lagsamling som utgör de grundläggande formella normerna i en stat
 Sveriges författning – Regeringsformen: "Sveriges författning", informellt för regeringsformen

Se även
 Grundlag